2 miejscowości w Polsce:
 Śniaty – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Śniaty – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Wielichowo